Tanymastigites är ett släkte av kräftdjur. Tanymastigites ingår i familjen Tanymastigiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gälbladfotingar
Tanymastigites